

Cinema 
 Hum – film di Bollywood del 1991

Codici 
 HUM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Humberside di Houma-Terrebonne (Stati Uniti)
 hum – codice ISO 639-3 della lingua hungana

Musica 
 Hum – gruppo musicale space rock statunitense
 Hum – effetto di disturbo in ambito audio

Geografia

Hum – frazione della città di Trebigne

Hum, in italiano Colmo – frazione del comune di Pinguente

Hum, in italiano Colmo – frazione del comune di Collio